Михаи́л Бори́сович Свердло́в (17 мая 1939, Ленинград — 21 апреля 2022) — советский и российский , доктор исторических наук, профессор Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.

Биография 
Родился в семье служащих. Во время блокады Ленинграда был эвакуирован в Вологду вместе с матерью, которая поступила там на исторический факультет Вологодского учительского института, поэтому «вузовские учебники по истории стали его первыми книгами». После возвращения из эвакуации поступил в одно из старейших учебных заведений города — школу № 232 (Вторая Санкт-Петербургская гимназия). Школа работала по экспериментальной программе, предполагавшей изучение латыни и углублённые занятия историей. В 1956 году окончил школу, поступил рабочим на фабрику.

В 1958 году выдержал вступительные испытания на исторический факультет Ленинградского университета. Научный руководитель — В. В. Мавродин. Во время обучения постоянно участвовал в работе семинаров С. Н. Валка, регулярно посещал заседания Отдела древнерусской литературы Института русской литературы, участвовал в археологических экспедициях. В 1961 году написал курсовое сочинение «К вопросу о летописных источниках „Повести о битве на Калке“», которое было опубликовано в научном журнале.

Особое внимание в рамках своей профессиональной подготовки Свердлов уделял изучению классических и новых языков. Занятия латинским и древнегреческим языками проходили под руководством А. И. Доватура. Скандинавские источники по древней истории России изучал под руководством М. И. Стеблина-Каменского, арабские — у К. О. Юнусова. На ленинградской кафедре иностранных языков АН СССР последовательно прошёл подготовку по немецкому, французскому и английскому языкам.

В 1963 году поступил в аспирантуру при Ленинградском отделении Института истории АН СССР (ныне — Санкт-Петербургский институт истории РАН), где прошёл путь от аспиранта до главного научного сотрудника. С 1990 года — профессор. Основная область научных занятий — источниковедение и историография истории Руси до XIII века.

Кандидатская диссертация: «Латинские источники по истории Руси IX—XIII вв.» (Л., 1969).

Докторская диссертация: «Генезис и структура феодального общества Древней Руси» (Л., 1983).

В 2008 году Российская академия наук присудила М. Б. Свердлову премию им. В. О. Ключевского за серию работ по истории Древней Руси.

Основные труды

Историография и источниковедение 
 Советская историография Киевской Руси. Л., 1978.
 Советское источниковедение Киевской Руси. Л., 1979.
 Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. Л., 1983.
 Латиноязычные источники по истории Древней Руси. М.; Л., 1989.
 Общественный строй Древней Руси в русской исторической науке XVIII—XX вв. СПб., 1996.
 Василий Никитич Татищев — автор и редактор «Истории российской». СПб., 2009.
 Ломоносов и становление исторической науки в России. СПб., 2011.
 История России в трудах Н. М. Карамзина. — СПб., 2018. — 368 с. ISBN 978-5-4469-1349-7

История Руси и соседних стран VI—XIII веков 
 Скандинавы на Руси // Скандинавский сборник. 1974. Вып. 19. С. 55-69.
 Общественный строй славян в VI—VII вв. // Советское славяноведение. 1977. № 3. С. 46-59.
 Генезис феодальной земельной собственности в Древней Руси // Вопросы истории. 1978. №. 8. С. 40-56.
 Семья и община в Древней Руси // История СССР. 1981. № 3. С. 97-108.
 
 От Закона Русского к Русской Правде. М., 1988.
 Становление феодализма в славянских странах. СПб., 1997.
 Домонгольская Русь. СПб., 2003.

Учебные пособия 
 Правда Русская: Уч. пособие к спец. курсу. СПб., 1992.
 История Руси VI—XIII вв.: Уч. пособие. СПб., 1997.
 Методы исторического познания: Уч. пособие. СПб., 1997.
 Историография, теория и практика изучения истории Руси VI—XIII вв.: Учеб. пособ. для студентов ист. фак. Саратов, 2002.

Статьи

Примечания

Литература 
 Sverdlov Michail // International Directory of Medievalists. Paris, 1987. Vol. 2. P. 1103.
 Свердлов Михаил Борисович // Российская еврейская энциклопедия. М., 1997. Т. 3. С. 30.
 Свердлов Михаил Борисович // Чернобаев А. А. Историки России: Биобиблиографический словарь. Изд. 2-е. Саратов, 2000. С. 455—456.
 Свердлов Михаил Борисович // Профессоры РГПУ им. А. И. Герцена в XX в.: Биографич. справочник. Изд. 2-е. СПб., 2002. С. 243.

Ссылки 
 Страница на сайте СПбИИ РАН

Историки СССР
Медиевисты СССР
Историки России
Медиевисты России
Историографы СССР
Историографы России
Сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН
Лауреаты премии имени В. О. Ключевского
Авторы энциклопедий и словарей
Лауреаты Макарьевской премии
Лауреаты премии имени Е. В. Тарле в области исторических наук